Тетрагидридоборат лития — неорганическое соединение, комплексный смешанный гидрид лития и бора с формулой Li[BH], белые кристаллы.

Получение 

 Взаимодействие диборана с гидридом лития в эфире:

Физические свойства 

Тетрагидридоборат лития образует бесцветные кристаллы, бурно реагирует с  в водой, растворим в жидком аммиаке, тетрагидрофуране.
Из растворов может выделяться в виде сольватов, например Li[BH]•O(CH).

Химические свойства 

 Термически неустойчив:

 Гидролизуется водой:

 Реагирует с разбавленными кислотами на холоде:

 С газообразным хлористым водородом реакция идёт иначе:

 Окисляется кислородом:

 Проявляет свойства восстановителя:

 При нагревании с хлористым аммонием образует боразол:

Применение 
 В органическом синтезе.
 В производстве мелкодисперсных катализаторов.
 Для синтеза боросодержащих органических соединения, боразола, диборана.

Литература 
 
 
 

Л
Бор